Helion – czasopismo literackie wydane w Krakowie w 1924 przez grupę literacką Helion. Ukazał się tylko jeden numer pisma. Czasopismo nie miało wyrazistego programu artystycznego, prezentując raczej ogólnikowe hasła.

Przypisy

Bibliografia 
 

Czasopisma w języku polskim
Czasopisma w Polsce (1918–1939)
Czasopisma wydawane od 1924
Czasopisma wydawane do 1924
Miesięczniki wydawane w Krakowie
Niewydawane miesięczniki polskie
Polskie czasopisma literackie
Prasa w Krakowie (II Rzeczpospolita)